Manuelia är ett släkte av bin. Manuelia ingår i familjen långtungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långtungebin
Manuelia